

Sciences et techniques

Médecine 
 L'anomalie d'Ebstein est une cardiopathie congénitale rare caractérisée par un défaut de la formation de la valve tricuspide qui sépare l'oreillette droite du ventricule droit.
 La fièvre de Pel-Ebstein est un phénomène rare observé dans la maladie de Hodgkin, au cours de laquelle la température centrale des patients augmente et décroît de façon cyclique.

Patronyme 

 Henri Ebstein (Henri Allegrier-Ebstein), (1899-1979), un acteur et directeur artistique français ;
 Katja Ebstein (* 1945), une chanteuse allemande ;
 Wilhelm Ebstein (1836-1912), un médecin et pathologiste allemand.

Patronyme allemand